Zaffiro – minerale lucido usato in gioielleria
 Zaffiro – nome proprio di persona italiano maschile
 Zaffiro – colore blu traslucido
 Zaffiro – sommergibile della Regia Marina
 Zaffiro – protagonista del manga e anime La principessa Zaffiro

Pagine correlate 
Zaffiri